Иэн Гаррисон (); () — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».Чемпион США по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке (2019).

Карьера 
Уроженец Декейтера, штат Джорджия, Иэн Гаррисон рано добился успеха, победив на этапе многодневной велогонки Тур Боса в 19 лет.

Выступая за американскую проконтинентальную велокоманду Hagens Berman Axeon, в 2019 году стал вторым на велогонке Le Triptyque des Monts et Châteaux, одной из самых престижных велогонок в календаре андеров.

В сезоне 2019 года он стал национальным чемпионом США в индивидуальной гонке (всего через несколько дней после получения титула чемпиона США в индивидуальной гонке среди андеров) с большим отрывом от многих гонщиков мирового тура, после чего заключил двухлетний контракт (на 2020—2021 годы) с «».

Говоря о переходе в бельгийскую команду мирового тура Иэн Гаррисон отметил: «Я действительно взволнован. Это невероятная возможность гоняться с фаворитами мирового велоспорта. Это всё, о чём я мечтал с самого детства. Я давний поклонник «Волчей стаи», так что рад, что буду набираться опыта и проявлять себя в одной из лучших команд мирового спорта. Я всё ещё молод. Мне 21 год. Я хочу иметь долгую карьеру, и отлично, что она начнётся в Deceuninck — Quick-Step, где молодые гонщики превращаются в больших профессионалов».

Несмотря на основные достижения в индивидуальных гонках, как раздельщик (в 2019 году также стал серебряным призёром чемпионата мира среди андеров в Йоркшире), Иэн Гаррисон видит себя больше как универсал и мечтает стать первым американцем, который победит на Париж — Рубе.

Достижения 

 2016
 1-й — Этап 4 Тур Абитиби (юниоры)
 2-й  Чемпионат США — Индивидуальная гонка (юниоры)
 3-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 3-й Трофей Карлсберга (юниоры) — Генеральная классификация
 2017
 1-й — Пролог (КГ) Тур Эльзаса
 2-й  Панамериканский чемпионат — Индивидуальная гонка
 2-й Гент - Вевельгем U23
 10-й Тур Боса — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2018
 1-й — Пролог Тур Эльзаса
 4-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Чемпион США — Индивидуальная гонка
 1-й  Чемпион США — Индивидуальная гонка 
 2-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 2-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Гаррисон, Иэн  на FirstCycling
 Гаррисон, Иэн  Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики США